Hans Schupp ist der Name folgender Personen:
* Hans Schupp (Mathematiker) (1935–2021), deutscher Mathematiker, Fach- und Schulbuchautor 
 Hans-Jürgen Schupp (* 1954), deutscher Parodist und Stimmenimitator

Siehe auch:
 Johann Schupp
 Johannes Martin Schupp (1883–1947), deutscher Schriftsteller